Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2017 проводился с 18 по 25 февраля 2017 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в апреле 2017 в городе Эдмонтон (Канада).

Победителями чемпионата стала (в 6-й раз в своей истории) команда скипа Дэвида Мёрдока (ранее команда выигрывала чемпионаты в иных составах, но скипом был Дэвид Мёрдок), победившая в финале команду скипа Брюса Моуэта. Бронзовые медали завоевала команда скипа Кайла Смита.

Дэвид Мёрдок стал чемпионом Шотландии среди мужчин в 7-й раз, учитывая его участие в команде Тома Брюстера, выигравшей мужской чемпионат Шотландии 2013. Грег Драммонд, Скотт Эндрюс и Майкл Гудфеллоу стали каждый чемпионом Шотландии в 4-й раз.

Коэффициент силы команд-участниц чемпионата () — 3,1635.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2017.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк 
23 февраля, 18:30

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 24 февраля, 12:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 24 февраля, 19:00

Финал. 25 февраля, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2017

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2017

Спорт в Шотландии в 2017 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин